Easy Rider может означать:

 Easy Rider — фильм 1969 года Денниса Хоппера
 Easy Rider — блюзовая песня, написанная в 1924 году Ма Рейни и Леной Арант.